Les élections régionales de 1979 au Tyrol (Landtagswahl in Tirol 1979) se sont tenues en Autriche dans le land de Tyrol, le . 

1979
Tyrol
Septembre 1979